Lamb Peak ist der Name folgender Gipfel:

* Lamb Peak (Shoshone County) im Shoshone County, Idaho, Vereinigte Staaten
 Lamb Peak (Kootenai County) im Kootenai County, Idaho, Vereinigte Staaten
 Lamb Peak (Antarktika) im Ellsworthgebirge, Antarktika